Název Oldřichov má více sídel:
 Oldřichov (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Oldřichov (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Oldřichov v Hájích – obec v okrese Liberec
 Nový Oldřichov – obec v okrese Česká Lípa
 Oldřichov (Nejdek) – část města Nejdek v okrese Karlovy Vary
 Oldřichov (Dobev) – část obce Dobev v okrese Písek
 Oldřichov (Tachov) – část města Tachov v okrese Tachov
 Oldřichov (Jeníkov) – část obce Jeníkov v okrese Teplice (katastrální území Oldřichov u Duchcova)
 Oldřichov na Hranicích – část obce Hrádek nad Nisou v okrese Liberec
 Oldřichov u Lipové – katastr, součást části Mýtiny obce Lipová v okrese Cheb
 Oldřichov – základní sídelní jednotka obce Františkov nad Ploučnicí v okrese Děčín (katastrální území Oldřichov nad Ploučnicí)
 Dolní Oldřichov (Děčín VIII-Dolní Oldřichov) – část města Děčín v okrese Děčín
 Horní Oldřichov (Děčín XXI-Horní Oldřichov) – část města Děčín v okrese Děčín

Související názvy 
 Oldřichovice
Oldřiš